Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» — федеральный закон Российской Федерации, вступивший в силу с 25 января 1995 года (или 16 января 1995 года), устанавливающий правовые гарантии социальной защиты ветеранов.

Закон был разработан группой депутатов Госдумы I-го созыва во главе Валентином Петровичем Ледневым. Профильный комитет — комитет по труду и социальной поддержке.

Содержание 
Состоит из трёх глав и приложения (состоящего из трёх разделов).

 Глава I. Общие положения (статьи 1-12)
 Глава II. Социальная защита ветеранов (статьи 13-24.1)
 Глава III. Заключительные положения (статьи 25-28)
 Приложение. Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации

Под Российской Федерацией перечень понимает все три основные формы её государственной организации — независимая Советская Россия / РСФСР (1917—1922), РСФСР в составе СССР (1922—1991), независимая Российская Федерация (1991-н.в.), не разделяя соответствующие периоды. Перечень начинается с Гражданской войны, начало которой по данному закону датируется 23 февраля 1918 года — датой образования официальных вооруженных сил (Красной Армии) Советской России.

Отклонённые предложения о расширения Перечня 
 Территория Кубы (июль 1962 года — ноябрь 1963 года) — с точки зрения Правительства России советские военнослужащие не принимали непосредственного участия в боевых действиях.
 Территория Чехословакии (1968 год) — с точки зрения Правительства России официального решения о ведении боевых действий не принималось.
 Миротворческие операции на территориях бывшего СССР (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Карабах), бывшей Югославии и некоторых других государств.
 Уточнения о периодах боевых действий (например, в Анголе 1987—1988 годов и Эфиопии 1980-х годов).

Примечания

Ссылки 
 Алла Амелина, Четверть века закону «О ветеранах». Исторические хроники РАПСИ // Российское агентство правовой и судебной информации, 04 мая 2018 года

Вооружённые силы России
Федеральные законы Российской Федерации
1995 год в праве
1995 год в России